Молотовский район

Азербайджан 
 Молотовский район — название Карадагского района Баку до 1957 года

Армения 
 Молотовский район — район города Еревана. В 1957 году переименован в Ленинский

Казахстан 
 Молотовский район — название Сандыктауского района Акмолинской области в 1936—1957 годах

Киргизия 
 Молотовский район — название Уч-Коргонского района в 1936—1957 годах

Россия

Городские 
 Молотовский район — название Ленинского района города Грозный в 1938—1957 годах
 Молотовский район — название Советского района города Казани до 1957 года
 Молотовский район — название Ленинского района города Кирова до 1957 года
 Молотовский район — район Москвы в 1936—1957 годах
 Молотовский район — название Центрального района Новокузнецка в 1939—1957 годах
 Молотовский район — название Октябрьского района города Омска в 1942—1957 годах
 Молотовский район — название Мотовилихинского района города Перми до 1957 года
 Молотовский район — название Советского района города Самары в 1939—1957 годах
 Молотовский район — название Советского района Уфы в 1938—1957 годах

Сельские 
 Молотовский район — название района Воронежской и Липецкой областей в 1946—1957 годах
 Молотовский район — административно-территориальная единица в 1935 по 1957 годах и входившая в Сталинградский край (до 1936 года), после упразднения края — в Сталинградскую область, с 1957 года Красноярский район
 Молотовский район — название Нолинского района Кировской области в 1940—1957 годах
 Молотовский район — название Иртышского района Омской области в 1936—1957 годах
 Молотовский район — название Октябрьского района Приморского края до 1957 года
 Молотовский район — название Волжского района Самарской области в 1937—1957 годах
 Молотовский район — название Красногвардейского района Ставропольского края в 1939—1957 годах

Туркмения 
 Молотовский район — название Гарашсызлыкского этрапа в 1937—1957 годах

Узбекистан 
 Молотовский район — название Учкуприкского района до 1957 года

Украина 
 Молотовский район — упразднённый район на территории Киева, существовавший до 1957 года.
 Молотовский район — прежнее название Центрального района Мариуполя.